La Coppa UEFA 1984-1985 è stata la 14ª edizione dell'omonima competizione. Venne vinta dal , vincitore nella doppia finale contro il .

Formula 
Sulla base del ranking UEFA 1983, la Spagna guadagnò un 4º posto a discapito dei Paesi Bassi che in totale tracollo lasciò anche il 3º posto alla Scozia, la Cecoslovacchia guadagnò un 3º posto a discapito della Germania Est, e la Polonia un 2º posto a discapito della Grecia.

L’ennesima rinuncia politica albanese fu provvidenziale per garantire un posto ai detentori del Tottenham.

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Andata

Ritorno

Classifica marcatori

Voci correlate 
 Coppa dei Campioni 1984-1985
 Coppa delle Coppe 1984-1985

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1984
Calcio nel 1985
Edizioni della Coppa UEFA